OTAA steht für:
 Over-the-Air Activation, Aktivierungsmethode für Endgeräte des Internets der Dinge

otaa steht für:
 Osmanische Sprache geschrieben mit armenischem Alphabet (ISO-639-6-Code)

Abkürzung